Chmilnyk (; ) ist eine Stadt in der Ukraine mit etwa 25.000 Einwohnern (Stand: 2019). Sie ist das administrative Zentrum des Rajons Chmilnyk, liegt im nordwestlichen Teil der Oblast Winnyzja am Südlichen Bug und ist eine der ältesten Städte in Podolien.

In Chmilnyk befindet sich ein Herrenhaus, das von Napoleon Orda in einem Aquarell festgehalten wurde sowie die Ruine einer der wenigen mittelalterlichen Burgen in der Zentralukraine.

Geschichte 
Die erste urkundliche Erwähnung Chmilnyks stammt aus dem Jahr 1362. 1443 erhielt der Ort Stadtrecht.

Von 1434 bis 1793 (mit Unterbrechung durch die türkische Besetzung 1672–1699) war die Stadt ein Teil Polens, kam dann zu Russland und später zur Sowjetunion, seit 1991 ist sie ein Teil der Ukraine. Von 1957 bis Juli 2020 ist die Stadt eine Kreisfreie Stadt unter Oblastverwaltung.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt stark zerstört. Nach dem Ende des Krieges wurden die 1934 entdeckten Heilquellen zu einem Heilbad ausgebaut.

Im südöstlich gelegenen Kuryliwka (damals Kuryłówka) wurde 1860 der polnische Pianist Ignacy Jan Paderewski geboren.

Städtepartnerschaften 
  Busko-Zdrój, Polen
  Szczawnica, Polen

Weblinks 

 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ort am Südlichen Bug
Ersterwähnung 1362
Stadtrechtsverleihung 1443
Rajon Chmilnyk